Джон Дайкстра (; 3 июня 1947, Лонг-Бич, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский постановщик спецэффектов, пионер в развитии компьютерных технологий в кинопроизводстве. Член американского общества кинооператоров (с 1995). Лауреат трёх премий Американской киноакадемии: двух «Оскаров» за лучшие визуальные эффекты и награды за научно-технические достижения.

Карьера 
Родился в 1947 году в Лонг-Бич. После окончания Университета штата Калифорния, где Дайкстра обучался промышленному дизайну, в 1971 году получил работу постановщика спецэффектов в съёмочной группе фантастического фильма Дугласа Трамбулла — «Молчаливый бег». В 1975 году по рекомендации Трамбулла был принят в компанию Industrial Light & Magic (ILM), недавно основанную Джорджем Лукасом, который в то время набирал в неё команду технических специалистов для создания спецэффектов в своём новом проекте «Звёздные войны». Для работы над фильмом Дайкстра собрал и возглавил небольшую группу студентов: художников и инженеров.

Во время работы над «Звёздными войнами», Джоном Дайкстра была разработана новая система контроля движения камеры, повышающая технологический уровень съёмочного процесса и облегчающая работу съёмочной группы. Система получила название в честь разработчика — «Дайкстрафлекс».

Тем не менее между Дайкстрой и Лукасом возникли разногласия: Лукасу не понравилось, что было потрачено слишком много средств и времени на разработку системы и команда не успела в срок отснять все кадры, что вызвало отставание от графика в производстве фильма. Этот конфликт завершился увольнением Дайкстры из ILM, после возвращения Лукаса с основных съёмок в Лондоне. Несмотря на это, после успешного выхода фильма, Дайкстра и его команда были удостоены «Оскара» за лучшие визуальные эффекты, а также награды за научно-технические достижения (за разработку и усовершенствование Dykstraflex).

После ухода из ILM, Дайкстра основал собственную компанию по производству спецэффектов Apogee, первой работой которой стал фантастический телесериал студии Universal — «Звёздный крейсер „Галактика“».

Фильмография 
<font size="3">'Спецэффекты</font>
  — Молчаливый бег (special photographic effects)
  — Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда (special photographic effects supervisor)
  — Звёздный крейсер «Галактика» (сериал) (пилотный эпизод) (miniature and effects unit supervisor)
  — Экспресс-лавина / Avalanche Express (supervisor of special effects: Apogee)
  — Звёздный путь: Фильм (photographic effects supervisor: Apogee, Inc., special photographic effects supervisor)
  — Гольф-клуб (supervisor of special effects)
  — Огненный лис (producer: special visual effects)
  — Звёздный корабль 1 (ТВ) / Starflight: The Plane That Couldn't Land (special effects)
  — Жизненная сила (special visual effects)
  — Алиса в Стране чудес (ТВ) (special visual effects)
  — Пришельцы с Марса (special visual effects)
  — На краю (ТВ) / Out on a Limb (effects supervisor)
  — Слуга дьявола (special effects director: Apogee — в титрах не указан)
  — Что-то не отсюда (ТВ) / Something Is Out There (special visual effects designer)
  — Моя мачеха — инопланетянка (supervisor: special visual effects)
  — Спонтанное возгорание (special effects consultant)
  — Бэтмен навсегда (visual effects supervisor)
  — Бэтмен и Робин (visual effects)
  — Стюарт Литтл (senior visual effects supervisor)
  — Человек-паук (visual effects designer)
  — Человек-паук 2 (visual effects designer)
  — Хэнкок (visual effects designer, visual effects supervisor)
  — Бесславные ублюдки (visual effects designer)
  — Люди Икс: Первый Класс (visual effects designer)
  — Джанго освобождённый (visual effects designer)
  — Годзилла (additional visual effects designer)
  — Седьмой сын (visual effects designer)
  — Омерзительная восьмёрка (visual effects designer)
  — Люди Икс: Апокалипсис (visual effects designer)
  — Конг: Остров черепа (additional visual effects supervisor)
  — Призрак в доспехах (visual effects supervisor)

<font size="3">'Продюсер</font>
  — Звёздный крейсер «Галактика» (3 эпизода)

 Награды и номинации 

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Награды и номинации на сайте IMDb
 John Dykstra Biography
 Miniature and Mechanical Special Effects (July, 1977) - an article written by Dykstra for the American Cinematographer concerning his work on Star Wars'')
 http://en.memory-alpha.org/wiki/John_Dykstra

Мастера спецэффектов
Лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Лауреаты премии «Сатурн»
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич